Kalkin (hindoeïsme)
Kalkin (boeddhisme)
Kalkin (Iran), plaats in Iran